Első morvamezei csata (vagy kroissenbrunni csata), 1260. július 12-én folyt IV. Béla magyar és II. Ottokár cseh király között
Második morvamezei csata (vagy dürnkruti csata), 1278. augusztus 26-án folyt a szövetséges Habsburg Rudolf és IV. László, illetve II. Ottokár cseh király között